Zelinja Gornja (Federacja Bośni i Hercegowiny) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Gradačac
 Zelinja Gornja (Republika Serbska) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Doboj